Чукчино () — деревня в Усть-Цилемском районе Республики Коми России. Входит в состав сельского поселения Коровий Ручей.

История 
По состоянию на 1920 год, в деревне Чукчинской имелось 28 дворов и проживало 113 человек (48 мужчины и 65 женщин). В административном отношении входила в состав Устьцилемского общества Устьцилемской волости Печорского уезда.

Архиепископ Русской православной церкви Филипп (Ставицкий) находился в ссылке в Чукчине с 1930 по 1931 год.

География 
Деревня находится в северо-западной части Республики Коми, на правом берегу реки Печоры, к юго-востоку от села Усть-Цильма, административного центра района. Через населённый пункт проходит автодорога автодороги .
Часовой пояс

Население 

Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,9 %, женщины — соответственно 53,1 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % из 733 чел.

Инфраструктура 
Функционируют фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, библиотека и три магазина.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из трёх улиц и шести переулков.

Примечания 

Населённые пункты Усть-Цилемского района